Alsóárma (szlovákul Arma), település Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Arma; Luvi isten neve, a hettita Kaszkuval azonos